Список танцевальных хитов № 1 в Великобритании 2020 года включает самые популярные песни в танцевальном стиле на основе данных официального dance хит-парада Великобритании UK Dance Chart 2020 года. Составителем чарта является The Official Charts Company, отвечающая за выпуск всех официальных музыкальных чартов страны.

См. также 
Список танцевальных альбомов № 1 в Великобритании 2020 года

Танцевальных хитов в Великобритании

Примечания 

Списки:Музыка Великобритании